Ruth Anderson ist der Name folgender Personen:
 Klarname von Dusty Anderson (1918–2007), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
  Ruth Anderson (Komponistin) (1928–2019), US-amerikanische Komponistin